Botești se poate referi la:

 Localități din România:
 Botești, Bacău
 Botești, Neamț, reședința comunei cu același nume
 Botești, Suceava
 Slobozia Botești, Vrancea, un sat în comuna Măicănești, județul Vrancea
 Transilvania
 Botești (Borzasfalva), județul Timiș
 Botești (Câmpeni), Alba, o localitate în județul Alba
 Botești (Scărișoara), Alba, o localitate în județul Alba
 Botești (Zlatna), Alba (Botesbánya), o localitate în județul Alba

Vezi și 
 Botescu
 Botuș (dezambiguizare)
 Boțești (dezambiguizare)

Toponime românești